Bruno Giovanni Quidaciolu ist der Name folgender Personen:

* Bruno Giovanni Quidaciolu Sr. (* 1928), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Bruce Kirby
 Bruno Giovanni Quidaciolu Jr. (1949–2006), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Bruno Kirby